Villefort (Aude)
Villefort (Lozère)